Головки — название населённых пунктов:

Белоруссия 	
 Головки — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Головки — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Головки — село в Малинском районе Житомирской области.
 Головки — село в Полтавском районе Полтавской области.